

Дегтярьовка — присілок, Гур'євський округ, Кемеровська область
 Дегтярьовка — присілок, Шегарський район, Томська область